Трогер — фамилия. Известные носители:
 Трогер, Пауль (1698—1762) — австрийский живописец, график и гравёр, представитель позднего барокко.
 Трогер, Ханс (1943—2010) — учёный, специалист по теоретической и прикладной механике, нелинейной динамике, теории устойчивости, теории бифуркаций, динамике систем с трением.